La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2017 si è tenuta a Rotterdam, Paesi Bassi, in data 14-17 settembre 2017.
La gara maschile è stata vinta dal francese Vincent Luis, mentre quella femminile dalla bermudiana Flora Duffy.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2017
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2017
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2017

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Rotterdam
Triathlon nel 2017